A Brit Királyi Haditengerészet számos hajója viselte már a HMS Enterprise nevet.

HMS Enterprise (1705) – fregatt
HMS Enterprise (1709) – 
HMS Enterprise (1743) – 
HMS Enterprize (1718) – fregatt
HMS Enterprize (1774) – fregatt
HMS Enterprise (1848) – 
HMS Enterprise (1864) – 
HMS Enterprise (könnyűcirkáló) – könnyűcirkáló
HMS Enterprise (A71) – kutatóhajó
HMS Enterprise (H88) – kutatóhajó